Васильевско-Хуторское сельское поселение — сельское поселение в Александрово-Заводском районе Забайкальского края Российской Федерации.

Административный центр — село Васильевский Хутор.

Часовой пояс

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Забайкальского края